Vaterpolski turnir na 22. izdanju Univerzijade održanom 2007. igrao se u tajlandskom glavnom gradu Bangkoku od 10. do 17. kolovoza.

Konačni poredak 

 

2007
Šport u Tajlandu